Tadeusz Czerwiński (1910–1942) – polski wojskowy, pilot myśliwców
 Tadeusz Czerwiński (ur. 1940) – polski dyplomata i działacz sportowy
 Tadeusz Czerwiński (ur. 1964) – polski strzelec sportowy, olimpijczyk